Camacho (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Camacho (Tarija), een plaats in het Boliviaanse departement Tarija